Niemcy:
 Schönfeld – część gminy Kamern w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Schönfeld – część gminy Thermalbad Wiesenbad w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Schönfeld – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Schönfeld – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Schönfeld – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Schönfeld – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
Polska:
 Schönfeld (Łostowice) – dzielnica miasta Gdańsk w województwie pomorskim

Zobacz też:
 Schönefeld (ujednoznacznienie)